Нижче наведено список 45 муніципалітетів провінції Парма. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Парма